Юрий Горбуно́в:
 Горбунов, Юрий Вадиславович (род. 1959) — российский военачальник, командующий подразделениями ПВО, генерал-майор.
 Горбунов, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский оперный певец (бас-баритон), народный артист РСФСР.
 Горбунов, Юрий Николаевич (род. 1970) — украинский актёр и телеведущий, заслуженный артист Украины.